Albert Riéra (1895-1968), réalisateur et scénariste
 Albert Riera (1982-), footballeur espagnol
 Aline Riera (1972-), footballeuse française
 Carme Riera Guilera (1948-), écrivaine espagnole
 Eduardo Herrera Riera (1927-2012), prélat vénézuélien
 Emilio García Riera (1931-2002), acteur, scénariste et critique de cinéma espagnol, naturalisé mexicain
 Fernando Riera (1920-2010), joueur et entraîneur de football chilien
 Gabi Riera (1982-), footballeur andorran
 Jordi Riera (1977-), coureur cycliste espagnol
 Marieta Riera (1963-), athlète vénézuélienne
 Rodrigo Riera (1923-1999), guitariste vénézuélien
 Teresa Riera (1950-), femme politique espagnole